«Grow» — песня суринамского певица и автора песен Жангю Макроя. С данной песней музыкант будет представлять Нидерланды на конкурсе песни «Евровидение-2020». Песня была выпущена 4 марта 2020 года.

Предыстория 
В песне рассказывается о его личной истории о том, как он стареет и о его стремлении найти себя. Песня была написана Макроем и спродюсирована самим Макроем и Perquisite. Говоря о песне, Макрой сказал: «эмоции, хорошие и плохие, – это универсальный язык. Я надеюсь, что эта песня заставит людей чувствовать себя менее одинокими в своих поисках счастья. Я думаю, что открытость и честность в отношении того, что мы действительно чувствуем, в конечном счёте сблизят нас. Я верю в силу музыки, которая должна объединять людей. Вот почему я делаю то, что делаю». Вместе со своей творческой командой, состоящей из Ханса Паннекука, Марко Дриссена и Perquisite, Макрой будет работать с АВРОРОСОМ, чтобы усовершенствовать своё выступление в Роттердаме.

Музыкальное видео 
Официальный видеоклип на песню, снятый режиссёром Джо Робертсом, был выпущен 4 марта 2020 года.

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2020 года
Песни «Евровидения-2020»
Песни Нидерландов на «Евровидении»